Peucedanum baicalense är en flockblommig växtart som först beskrevs av I.Redowsky och Carl Ludwig von Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Peucedanum baicalense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
baicalense